Waveland kan syfta på:

 Waveland, Indiana
 Waveland, Mississippi